Sistema de escape se puede referir a: 

Sistema de escape para el lanzamiento. Un sistema de emergencia para escapar o salvar, a los ocupantes de un vehículo en vuelo.
Sistema de escape (motor) Sistema para eliminar los gases de combustión de un motor al medio ambiente.